Guillaume Boivin (ur. 25 maja 1989 w Montrealu) – kanadyjski kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy kolarze szosowi
Kolarze Cannondale Pro Cycling Team
Ludzie urodzeni w Montrealu
Urodzeni w 1989
Kolarze na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Kolarze Israel Start-Up Nation
Kanadyjscy olimpijczycy